Sokoll ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Sokoll (* 1986), österreichischer Radrennfahrer
 Günther Sokoll (* 1937), deutscher Jurist
 Horst Sokoll (1925–2003), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer in der DDR
 Karen Sokoll (* 1968), deutsche Juristin, Rechtsanwältin und Richterin
 Thomas Sokoll (* 1954), deutscher Historiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Sokol